Arthur Langerman (1942-), diamantaire belge, l'auteur d'une des plus grandes collections privées d'images antisémites au monde qui constitue le fonds des Archives Arthur Langerman pour la recherche sur l’iconographie antisémite, à l'Université Technique de Berlin en Allemagne.
 Tebogo Langerman (1986-), footballeur sud-africain, évolue au poste de défenseur à Mamelodi Sundowns.
 Georges Frédéric Langermann (1791-1861), officier d'origine allemande, qui a servi dans la Grande Armée à partir de 1807, dans l'armée française de 1815 à 1831, dans l'armée polonaise de l'insurrection de 1830-1831, enfin dans l'armée du royaume de Belgique à partir de 1832. Il a été naturalisé belge en 1842. 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif